Джо́зеф «Джо» Ска́лли (; , Лейк-Гров, Нью-Йорк, США) — американский футболист, правый защитник клуба «Боруссия Мёнхенгладбах».

Карьера

Клубная карьера 
Скалли пришёл в академию футбольного клуба «Нью-Йорк Сити» в 2015 году. 21 марта 2018 года клуб подписал с ним контракт по , что сделало его в возрасте 15 лет и 80 дней вторым самым молодым профессиональным футболистом США после Фредди Аду. Его профессиональный дебют состоялся 6 июня 2018 года в матче Открытого кубка США против «Нью-Йорк Ред Буллз», в котором он вышел на замену во втором тайме. В MLS дебютировал 2 сентября 2020 года в матче против «Нью-Инглэнд Революшн», выйдя на замену в концовке.

13 ноября 2019 года было объявлено о переходе Скалли в клуб немецкой Бундеслиги «Боруссия Мёнхенгладбах» в январе 2021 года. По сведениям ESPN сумма трансфера первоначально составила около $2 млн и может возрасти в зависимости от бонусов до $7 млн. Вторую половину сезона 2020/21 он провёл в «Боруссии Мёнхенгладбах II» в Региональной лиге «Запад». Дебютировал за «Боруссию U23» 27 февраля 2021 года в матче против «Алеманнии Ахен». 15 мая в матче против «Фортуны Кёльн» забил свой первый гол за вторую «Боруссию». За первую «Боруссию» дебютировал 9 августа в матче первого раунда Кубка Германии 2021/22 против «Кайзерслаутерна». В Бундеслиге дебютировал 13 августа в матче стартового тура сезона 2021/22 против «Баварии».

Международная карьера 
Скалли начал представлять США на уровне сборной до 15 лет. В 2019 году в составе сборной США до 17 лет участвовал в юношеских чемпионатах КОНКАКАФ и мира.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах